Beukeboom ist der Familienname von:

 Brett Beukeboom (* 1990), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Dion Beukeboom (* 1989), niederländischer Radsportler
 Jeff Beukeboom (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer